Mautern heißen folgende geographische Objekte:

 Mautern an der Donau, Stadtgemeinde am südlichen Donauufer bei Krems, Niederösterreich
 Mautern in Steiermark, Gemeinde im Bezirk Leoben, Steiermark